Die Liste von Spielern der Albinegros de Orizaba umfasst alle anhand der angegebenen Internetquellen nachvollziehbaren Spieler, die für den mexikanischen Fußballverein Albinegros de Orizaba seit dessen Reaktivierung 2002 mindestens einen Einsatz in der zweiten mexikanischen Liga absolviert haben.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Geburtstag: Nennt den Geburtstag des Spielers.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers.
 von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei den Albinegros in Spielen der zweiten Liga eingesetzt wurde.
 Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler in der Punktspielrunde der zweiten Liga für die Albinegros absolvierte.
 Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler in der Punktspielrunde der zweiten Liga für die Albinegros erzielte.
 Spielerprofil: Nennt die Quelle, der die statistischen Daten über den jeweiligen Spieler entnommen ist. Einige Quellen, wie zum Beispiel Soccerway und SPOX, unterscheiden in der Saison 2008/09 nicht zwischen der Mannschaft der Tiburones Rojos Coatzacoalcos, die in der Hinrunde (2008) in der zweiten Liga spielte und den Albinegros de Orizaba, die in der Rückrunde (2009) in der zweiten Liga vertreten waren; vgl. Primera División 'A' (Mexiko)/Statistik. In der nachfolgenden Liste ist dieser Fehler bereinigt.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Einzelnachweise 

!
Albinegros Orizaba
Albinegros de Orizaba